Hitchman ist der Familienname folgender Personen:

 Lionel Hitchman (1901–1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Michael Hitchman (1913–1960), britischer Schauspieler